Manuela Maleeva e Tom Gullikson erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro Kathleen Horvath e Leif Shiras.

Martina Navrátilová e Heinz Günthardt hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Elizabeth Smylie e John Fitzgerald.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Heinz Günthardt (campioni)
 Elizabeth Smylie /  John Fitzgerald (finale)
 Wendy Turnbull /  John Lloyd (semifinali)
 Kathy Jordan /  Steve Denton (primo turno)

 Paula Smith /  Gary Donnelly (quarti di finale) 
 Manuela Maleeva /  Tom Gullikson (secondo turno) 
 Hana Mandlíková /  Ilie Năstase (secondo turno) 
 Laura Gildemeister /  Hans Gildemeister (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

US Open 1985